Факултета, а на местното шопско наречие Факултето, е квартал в София, разположен в район „Красна поляна“. Намира се северно от кв. „Барите“, южно от жк „Западен парк“, западно от жк „Красна поляна-2“ и източно от кв „Суходол“. Факултета е известен като ромското гето на София. Факултета е с население от 15 000 жители (2012г.). Безработицата в квартала е почти 20%. „Причините за тези мащаби на безработицата сред ромите са преди всичко липсата на образование и закриването на промишлените предприятия.“

Квартал Факултета е кръстен на Селскостопанската академия, основана през 1961 г., също така известна като „Аграрния факултет“.

География 
Намира се на 4 km западно от центъра на София. Разположен е върху най-високата точка от цялата Софийска котловина. Надморската височина надвишава дори тази на кв. Лозенец. Има бърз достъп до центъра. В подножието му в миналото е имало обширни гористи местности, сега, поради урбанизацията, територията им е значително намаляла. В северна посока кварталът граничи със Западен парк.

Източници

Литература 
 Николай Коцев, „Кметът отписа „Суходол“ и „Овча купел“ – „Факултета“ става официалното мегагето на София“  – Политика.бг, посетен на 27 юни 2008 г.
 Павлина Араджиева, „Отварят полицейски участък за ромите във „Факултета“, в-к „Новинар“, 15 май 2008 г.
 Лора Филева, „След ромските размирици започна разследване за хулиганство – Първанов посъветва МВР да респектира“, в-к „Дневник“, 16 август 2007 г.

Вижте още 
 75-о основно училище „Тодор Каблешков“

Квартали и жилищни комплекси на София
Район Красна поляна
Циганска общност в София